Розелло () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.

Население составляет 342 человека, плотность населения составляет 18 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 66040. Телефонный код — 0872.

Праздник 8 сентября.

Ссылки